Il doppio del torneo di tennis Madrid Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Rossana de los Ríos e Arantxa Sánchez 6–2, 6–3

Teste di serie 

 Cara Black /  Nicole Pratt (quarti di finale)
 Rossana de los Ríos /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)

 Nannie de Villiers /  Laura Montalvo (quarti di finale)
 Alicia Molik /  Magüi Serna (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Open 2002